Distrito de La Esperanza puede referirse a:

 Distrito de La Esperanza, ubicado en la provincia de Santa Cruz, Cajamarca, Perú.
 Distrito de La Esperanza, ubicado en la provincia de Trujillo, La Libertad, Perú.